Гипо́теза ( — предположение):
 Гипотеза, в науке — предположение, которое не имеет достаточных фактических подтверждений, но представляется вероятным и не опровергнуто.
 Гипотеза, в праве — структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизненные обстоятельства вступления нормы в действие.
 Гипотеза, в математике — математическое предположение, которое не доказано и не опровергнуто.
 Гипотеза, в психологии — компонент процесса мышления, направляющий поиск решения задачи посредством предположительного дополнения субъективно недостающей информации, без которой результат решения не может быть получен.